Amerikai Egyesült Államok
 Billingsley (Alabama)
 Egyesült Királyság
 Billingsley (Shropshire)